personen
 Fausto Coppi, Italiaanse wielrenner
 Hilde Coppi, Duitse verzetsstrijdster
 Serse Coppi, Italiaanse wielrenner en broer van

anders
 Cima Coppi, wielerterm in de Ronde van Italië